Buresiolla caecum is een hooiwagen uit de familie aardhooiwagens (Nemastomatidae). De wetenschappelijke naam van Buresiolla caecum gaat terug op Nowikoff.

Aardhooiwagens